K-otic kan henvise til flere artikler:

 The K-Otics, band fra Alabama
 K-Otic (thailandsk gruppe), thailandsk boy-band
 K-otic (hollandsk gruppe), hollandsk popgruppe